Marsan bezeichnet:
 Marsan, französische Gemeinde im Département Gers
 Mont-de-Marsan, französische Stadt im Département Landes
 Palais Sigray St. Marsan, Ringstraßenpalais in Wien 

Marsan ist der Name folgender Personen: 
 Eddie Marsan (* 1968), britischer Schauspieler
 Georges Marsan (* 1957), Bürgermeister des Fürstentums Monaco 
 Jean Marsan (1920–1977), französischer Drehbuchautor und Schauspieler
 Jeanne-Marie Marsan (1746–1807), französische Schauspielerin und Sängerin
 Marco Marsan (* 1957), US-amerikanischer Schriftsteller